Li-shui Hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Lishui Xian (härad i Kina), Jiangsu, 
 Lishui Shi (prefektur i Kina), Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar